Kostelů svatého Jana Křtitele je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svatého Jana Křtitele Na prádle (Praha, Malá Strana)

Středočeský kraj 
Okres Benešov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Pravonín)

Okres Kladno
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vraný)

Okres Kolín
 Chrám svatého Jana Křtitele (Kolín) – pravoslavný
 Kostel svatého Jana Křtitele (Týnec nad Labem)

Okres Kutná Hora
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kluky)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Nová Lhota)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Svatý Jan t. Krsovice)

Okres Mělník
 Kostel svatého Jana Křtitele (Byšice)

Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Jana Křtitele (Skorkov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Všejany)

Okres Praha-východ
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kostelec nad Černými lesy)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Tehov)

Okres Příbram
 Kostel svatého Jana Křtitele (Dolní Hbity)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Počepice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Stražiště)

Jihočeský kraj 
Okres Český Krumlov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Zátoň)

Okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Jana Křtitele (Bílkov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Jindřichův Hradec)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Krabonoš)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Lomnice nad Lužnicí)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Slavonice)

Okres Písek
 Kostel svatého Jana Křtitele (Chřešťovice)

Okres Prachatice
 Kostel svatého Jana Křtitele (Záblatí)

Okres Strakonice
 Kostel svatého Jana Křtitele (Paštiky)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Radomyšl)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vodňany)

Okres Tábor
 Kostel svatého Jana Křtitele (Dražice)

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
 Kostel svatého Jana Křtitele (Maxov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Srby)

Okres Klatovy
 Kostel svatého Jana Křtitele (Horažďovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Chudenice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Janovice nad Úhlavou)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Mlázovy)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Svojšice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Velký Bor)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vřeskovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Zborovy)

Okres Plzeň-jih
 Kostel svatého Jana Křtitele (Čížkov)

Okres Plzeň-město
 Kostel svatého Jana Křtitele (Starý Plzenec)

Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Jana Křtitele (Manětín)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Ostrovec)

Okres Rokycany
 Kostel svatého Jana Křtitele (Mýto)

Okres Tachov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Chodová Planá)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kostelec)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Okrouhlé Hradiště)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Stráž)

Karlovarský kraj 
Okres Cheb
 Kostel svatého Jana Křtitele (Skalná)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
 Kostel svatého Jana Křtitele (Horní Habartice)

Okres Louny
 Kostel svatého Jana Křtitele (Skupice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Stebno)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vroutek)

Okres Most
 Kostel svatého Jana Křtitele (Český Jiřetín)

Okres Teplice
 Kostel svatého Jana Křtitele (Teplice)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
 Kostel svatého Jana Křtitele (Brenná)

Okres Jablonec nad Nisou
 Kostel svatého Jana Křtitele (Janov nad Nisou)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Polubný)

Okres Liberec
 Kostel svatého Jana Křtitele (Liberec)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Zdislava)

Okres Semily
 Kostel svatého Jana Křtitele (Křížlice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Nudvojovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Semily)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Studenec u Horek)

Královéhradecký kraj 
Okres Hradec Králové
 Kostel svatého Jana Křtitele (Dohalice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Holohlavy)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Klášter nad Dědinou)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Třebeš)

Okres Jičín
 Kostel svatého Jana Křtitele (Svatojanský Újezd)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Újezd pod Troskami)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vidonice)
 Zámecký kostel svatého Jana Křtitele (Staré Hrady)

Okres Náchod
 Kostel svatého Jana Křtitele (Náchod)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Slavoňov)

Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kunštát)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Pěčín)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Pohoří)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Rohenice)

Okres Trutnov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Dolní Žďár)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Dvůr Králové nad Labem)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Janské Lázně)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Markoušovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Radvanice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Rtyně v Podkrkonoší)

Pardubický kraj 
Okres Pardubice
 Kostel svatého Jana Křtitele (Pardubice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Semín)

Okres Svitavy
 Kostel svatého Jana Křtitele (Bystré)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Křenov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Široký Důl)

Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Jana Křtitele (Damníkov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Horní Dobrouč)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Mladkov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Tatenice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vračovice)

Kraj Vysočina 
Okres Havlíčkův Brod
 Kostel svatého Jana Křtitele (Sázavka)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vrbka)

Okres Jihlava
 Kostel svatého Jana Křtitele (Jihlava)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Střížov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Urbanov)

Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Horní Cerekev)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kaliště)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Košetice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Mladé Bříště)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Mnich)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Počátky)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Starý Pelhřimov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Velká Chyška)

Okres Třebíč
 Kostel svatého Jana Křtitele (Lipník)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Náměšť nad Oslavou)

Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel svatého Jana Křtitele (Měřín)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Svratka)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Velká Bíteš)

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
 Kostel svatého Jana Křtitele (Doubravice nad Svitavou)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Svitávka)

Okres Brno-venkov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Babice nad Svitavou)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Přibice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Telnice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vlasatice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vysoké Popovice)

Okres Břeclav
 Kostel svatého Jana Křtitele (Boleradice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Březí)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kurdějov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Mikulov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Rakvice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Uherčice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Zaječí)

Okres Hodonín
 Kostel svatého Jana Křtitele (Bzenec)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Hovorany)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Hroznová Lhota)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kněždub)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Uhřice)

Okres Vyškov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Hoštice)

Okres Znojmo
 Kostel svatého Jana Křtitele (Mašovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Valtrovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Višňové)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Znojmo)

Olomoucký kraj 
Okres Jeseník
 Kostel svatého Jana Křtitele (Domašov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Horní Údolí)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Písečná)

Okres Olomouc
 Kostel svatého Jana Křtitele (Bohuňovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Charváty)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Újezd)

Okres Prostějov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Čechy pod Kosířem)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Drahany)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Konice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Olšany u Prostějova)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Určice)

Okres Přerov
 Kostel svatého Jana Křtitele (Lipná)

Okres Šumperk
 Kostel svatého Jana Křtitele (Heroltice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Jedlí)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Nová Seninka)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Raškov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Šumperk)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Velké Losiny)

Moravskoslezský kraj 
Okres Bruntál
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kněžpole)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Rudná pod Pradědem)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Ryžoviště)

Okres Frýdek-Místek
 Kostel svatého Jana Křtitele (Frýdek-Místek)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Palkovice)

Okres Karviná
 Kostel svatého Jana Křtitele (Dolní Lutyně)

Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Jana Křtitele (Frenštát pod Radhoštěm)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Velké Albrechtice)

Okres Opava
 Kostel svatého Jana Křtitele (Bělá)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Hlučín)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Mokré Lazce)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Opava)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Sudice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Velké Hoštice)

Okres Ostrava-město
 Kostel svatého Jana Křtitele (Vratimov)

Zlínský kraj 
Okres Kroměříž
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kroměříž)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Morkovice)

Okres Uherské Hradiště
 Kostel svatého Jana Křtitele (Bílovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Jalubí)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Újezdec)

Okres Vsetín
 Kostel svatého Jana Křtitele (Nový Hrozenkov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Valašská Polanka)

Další země 

 Katedrála svatého Jana Křtitele (Paříž)
 Kostel svatého Jana Křtitele z Belleville (Paříž)
 Kostel svatého Jana Křtitele z Grenelle (Paříž)
 Kostel svatého Jana Křtitele de la Salle (Paříž)

 Kostel svatého Jana Křtitele (Québec)

 Kostel svatého Jana Křtitele (Samodreža)

 Kostel svatého Jana Křtitele (Dischingen)
Kostel svatého Jana (Řezno)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Žitava)

 Bazilika svatého Jana Křtitele (Štětín)
 Katedrála svatého Jana Křtitele (Varšava)
 Katedrála svatého Jana Křtitele (Vratislav)
 Evangelický kostel Jana Křtitele (Bílsko-Bělá)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Brusiek)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Lehnice)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Komarno)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Přemyšl)

 Kostel svatého Jana Křtitele (Bad Häring)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Poysdorf)

 Chrám svatého Jana Křititele (Pskov)

 Katedrála svatého Jana Křtitele (Trnava)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Jasov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kremnické Bane)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Prešov)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Rimavské Janovce)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Šebastovce)

 Kostel svatého Jana Křtitele (Biescas)

 Kostel svatého Jana Křtitele (Mogno)

 Kostel svatého Jana Křtitele (Kiďoš)

Spoluzasvěceno

Česko 
 Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie (Květov)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svaté Barbory (Lukavec)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Antonína Poustevníka (Klučenice)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Brno-Bystrc)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Brno-město)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Prokopa (České Budějovice)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava (Ostrovačice)
 Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře (Smolotely)
 Kostel svatého Jana Křtitele (Malín) – po zrušení obnoven se zasvěcením svatému Janu a Pavlu
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele (Kutná hora)

Další země 
 Arcibazilika Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty (Řím)
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Vilnius)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Jana Křtitele (Janovičky) – zanikl v roce 1964
 Kostel svatého Jana Křtitele (Kočov) – zřícenina
 Kostel svatého Jana Křtitele (Staré Město) (Praha, Staré Město) – kostel zrušen 1789 (stavba zbořena 1896)
 Kostel svatého Jana Křtitele v Oboře (Praha, Malá Strana) – zanikl v roce 1784
 Kostel svatého Jana na písčitém břehu (Paříž)

Související články 
 Kostel Narození svatého Jana Křtitele
 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele
 Kaple svatého Jana Křtitele

Externí odkazy